Wojciech Jagielski (ur. 1955) – poeta, autor tekstów piosenek, kompozytor
 Wojciech Jagielski (ur. 1960) – dziennikarz-reporter, publikujący głównie w Gazecie Wyborczej
 Wojciech Jagielski (ur. 1963) – dziennikarz, dyrektor muzyczny Radia ZET